Детто Мариано (; 27 июля 1937, Монте-Урано — 25 марта 2020, Милан) — итальянский композитор, аранжировщик, поэт-песенник, пианист, музыкальный продюсер и издатель.

Сотрудничал со многими популярными итальянскими артистами и исполнителями, среди которых Адриано Челентано, Аль Бано, Ромина Пауэр, I Camaleonti (ит.), Марио Дель Монако, Мина и Лучио Баттисти, создавая аранжировки песен, многие из которых вошли в историю итальянской поп-музыки. Также писал музыку для многих популярных песен и кинофильмов.

Биография 
Начал музыкальную карьеру в 1958 году. Во время армейской службы познакомился с Адриано Челентано, после чего вошёл в состав группы «I Ribelli», как клавишник, и студии звукозаписи «Clan Celentano» (ит.). Писал тексты песен и был официальным аранжировщиком всех песен студии «Clan Celentano» в 1962—1967 годах.

Смерть 
Скончался в Милане в ночь на 25 марта 2020 года, в возрасте 82 лет. Был госпитализирован в реанимацию из-за COVID-19

Дискография

Альбомы 
 1963 — Uno strano tipo (Clan Celentano, ACC 40000, LP)
 1975 — Dedicato a... (CGD, 65748, LP)
 1980 — Ratataplan (CAMCAM, AMP 224, LP)
 1980 — Qua la mano (Fonit Cetra, LPX 85, LP)

Синглы 
 1978 — Ave Maria di Schubert / Dear mr. Man (CLS (ит.), MDF 002, 7")
 1980 — Ho fatto splash I / Ho fatto splash II (CAM (ит.), AMP 231, 7")

Композитор

Аранжировка

Фильмография

Композитор 

 1969 — Четвёртая стена
 1975 — Юппи-ду
 1976 — Обнажённая принцесса
 1978 — Чтобы жить лучше, развлекайтесь с нами
 1979 — Рататаплан
 1979 — Суббота, воскресенье и пятница
 1979 — Сокровище моё
 1980 — Сахар, мед и перчик
 1980 — Вот рука
 1980 — Укрощение строптивого
 1980 — Жена в отпуске... любовница в городе
 1980 — Моя жена – колдунья
 1981 — Кривляки
 1981 — Туз (прокатное название «Ас»)
 1981 — Быстрая рука
 1981 — Убийство в китайском ресторане
 1981 — Спагетти в полночь
 1981 — Рогалики с кремом
 1981 — Задница в рубашке
 1982 — Богатые, очень богатые… на самом деле в одних трусах
 1982 — Акапулько, сначала пляж… потом «налево»
 1982 — Заколдованный дом
 1982 — Исключительно правдиво
 1982 — Да здравствует тюлень!
 1982 — Рассказать, возбудить, раскрутить
 1983 — Токсичная любовь
 1983 — Уничтожители 3000 года
 1984 — Деревенщина
 1985 — Приходит мой брат
 1985 — Ворчун
 1986 — Универмаг (фильм, 1986)
 1986 — Яппи, молодые для достижения успеха
 1986 — Убийца все еще с нами
 1987 — Головорез
 1990 — Дом с 40 собаками

Актёр 
 Суперограбление в Милане (1964)
 Юппи-ду (1975)

Примечания

Ссылки 
 
 Детто Мариано на сайте Discogs

Источники 

Композиторы Италии
Композиторы Италии XX века
Кинокомпозиторы Италии
Умершие от COVID-19 в Италии